Эхланзени () — район провинции Мпумаланга (ЮАР). Название района происходит от слова, обозначающего низинный велд в языках зулу и свати. Административный центр — Мбомбела. По данным переписи 2001 года большинство населения района говорит на языке свати.

Близ города Барбертон в муниципалитете Умджинди, находится ударный кратер диаметром ок. 500 км, образовавшийся 3,26 млрд лет назад (архей), после падения на Землю астероида диаметром 37—58 км.

Административное деление 
В состав района Эхланзени входят пять местных муниципалитетов:
 Мбомбела (местный муниципалитет)
 Нкомази (местный муниципалитет)
 Тхаба Чвеу (местный муниципалитет)
 Умджинди (местный муниципалитет)
 Бушбакридж (местный муниципалитет)

Примечания 

Районы ЮАР
Мпумаланга